Mai jos este prezentată lista de episoade ale serialului Inazuma Eleven.

Liste de episoade ale serialelor de animație